Queer Eye ist der Titel folgender Werke:

 Queer Eye (Fernsehsendung, 2003), US-amerikanische Fernsehsendung von Bravo (2003–2007)
 Queer Eye (Fernsehsendung, 2018), US-amerikanische Neuauflage der Fernsehsendung von Netflix (seit 2018)
 Queer Eye Germany, deutschsprachiger Ableger (seit 2021)